Троянув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 7827 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бабице
 Будзиска
 Дамянув
 Дерлятка
 Дембувка
 Дудки
 Эльжбетув
 Яблоновец
 Коморы
 Корытница
 Козице
 Крушина
 Майдан
 Мрокув
 Новины-Жыцке
 Оходне
 Пётрувек
 Подеблоце
 Прандоцин
 Руда
 Скруда
 Троянув
 Венцкув
 Воля-Корыцка-Дольна
 Воля-Корыцка-Гурна
 Воля-Жыцка
 Жабянка
 Жычин

Поселения 
 Бабице-Колёня
 Дадзин
 Дембняк
 Форштат
 Гронд
 Ягелла
 Камёнки
 Козице-Колёня
 Леонув
 Магазын
 Мика
 Мосциска
 Попельница
 Стасин

Соседние гмины 
 Гмина Клочев
 Гмина Мацеёвице
 Гмина Рыки
 Гмина Соболев
 Гмина Стенжыца
 Гмина Желехув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства